

Religião 
Paraíso ou Éden
Céu (religião)
Jardim do Éden

Arte 
Il Paradiso — pintura de Tintoretto
Nártex — entrada de um templo cristão

Cinema 
 Paradise (filme) — filme com Don Johnson e Melanie Griffith intitulado "Paraíso" no Brasil
 Heaven (2002) — filme com Cate Blanchett e Giovani Ribisi intitulado "Paraíso" no Brasil

Televisão
 Paraíso (1982) — telenovela com Kadu Moliterno e Cristina Mullins
 Paraíso (2009) — telenovela com Eriberto Leão e Nathália Dill, remake da versão de 1982

Música 
 Paraíso (álbum) — de Jane Duboc e Gerry Mulligan
 Paraíso (canção) — de Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Geografia

Brasil

Municípios 
Paraíso (Santa Catarina)
Paraíso (São Paulo)

Bairros 
Paraíso (Guapimirim)
Paraíso (Nova Iguaçu)
Paraíso (São Gonçalo)
Paraíso (bairro de São Paulo)

El Salvador
 El Paraíso (El Salvador) — município

Portugal 
Paraíso (Castelo de Paiva) — localidade e uma antiga freguesia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião